Ludwinów (gromada w powiecie chełmskim)
 Ludwinów (gromada w powiecie myszkowskim) (zawierciański/myszkowski)